Cette liste des microprocesseurs Intel essaye de présenter tous les processeurs Intel depuis le pionnier 4 bits 4004 (1971) jusqu'aux haut-de-gamme actuels. Une information technique concise est donnée pour chaque produit.

Classement par architecture

Les processeurs 4 bits et 8 bits

Récapitulatif

Intel 4004 :  µP sur une seule puce 
 Présenté le 

 Vitesse d'horloge 

 0,09 MIPS
 Largeur du bus 4 bits (bus d'adresse/donnée multiplexé dû à un nombre limité de broches)
 PMOS
 Nombre de transistors  à 10 µm
 Mémoire adressable 1280 quartets (640 octets)
 Mémoire de programme 4 Kio
 Premier microprocesseur au monde
 Utilisé dans le calculateur Busicom
 Remarque : Le but originel était d'égaler la vitesse d'horloge de l'IBM 1620; ce qui ne fut pas le cas.

4040 
 Présenté en 1974
 Vitesse d'horloge de  à  utilisant des cristaux de 4 à 
 0,06 MIPS
 Largeur du bus 4 bits (bus d'adresse/donnée multiplexé à cause d'un nombre limité de broches)
 PMOS
 Nombre de transistors 3 000 à 10 µm
 Mémoire adressable 640 octets
 Mémoire de programme 8 Kio
 Interruptions
 Version améliorée du 4004

8008 
 Présenté le 
 Vitesse d'horloge  (8008-1: )
 0,05 MIPS
 Largeur du bus 8 bits (bus d'adresse/donnée multiplexé à cause d'un nombre limité de broches)
 PMOS
 Nombre de transistors  à 10 µm
 Mémoire adressable 16 Kio
 Typiquement dans des terminaux et calculatrices génériques
 Développé en même temps que le 4004
 Originellement destiné à l'utilisation dans le terminal Datapoint 2200.

8080 
 Présenté le 
 Vitesse d'horloge 
 0,64 MIPS
 Largeur du bus 8 bits donnée, 16 bits d'adresses
 NMOS
 Nombre de transistors  à 6 µm
 Mémoire adressable 64 Kio
 10X les performances du 8008
 Utilisé dans l'Altair 8800, comme contrôleur de lumière sur des panneaux de signalisation et dans des missiles de croisière
 Demandait 6 puces de support contre 20 pour le 8008

8085 
 Présenté en mars 1976
 Vitesse d'horloge 5 MHz
 0,37 MIPS
 Largeur du bus 8 bits de données, 16 bits d'adresse
 Nombre de transistors  à 3 µm
 Utilisé dans le Toledo scale
 Haut niveau d'intégration, opérant pour la première fois sur une alimentation de 5 volts, pour 12 volts précédemment

Les processeurs 16 bits : Origines de l'x86

Récapitulatif

8086 
 Présenté le 
 Vitesse d'horloge:
 5 MHz pour 0,333 MIPS
 8 MHz pour 0,66 MIPS
 10 MHz pour 0,75 MIPS
 Largeur du bus 16 bits donnée, 20 bits d'adresse
 Nombre de transistors  à 3 µm
 Mémoire adressable 1 Mio
 10X les performances du 8080
 Utilisé dans les ordinateurs portables
 Jeu d'instructions compatible avec le 8080
 Utilise des registres à segment pour accéder à plus de 64 Kio de données en une fois, souci principal des programmeurs au cours des années suivantes.

8088 
 Présenté le  1979
 Vitesse d'horloge :
 5 MHz pour 0,33 MIPS
 8 MHz pour 0,75 MIPS
 Architecture interne 16 bits
 Largeur du bus externe 8 bits de données, 20 bits d'adresses
 Nombre de transistors  à 3 µm
 Mémoire adressable 1 Mio
 Identique au 8086 excepté pour son bus externe de 8 bits
 Utilisé dans l'IBM PCs et les clones PC

iAPX 432 (entrée chronologique)
 Présenté le  1981
 Processeur Multi-puce; Le premier microprocesseur Intel 32 bits 
 Voir iAPX 432

80186 
 Présenté en 1982
 Utilisé dans la plupart des applications embarquées - contrôleurs, systèmes point de vente, terminaux...
 Inclut deux timers, un contrôleur DMA, et un contrôleur d'interruption sur la puce en plus du processeur
 Plus tard renommé l'iAPX 186

80188 
 Une version du 80186 avec un bus de donnée externe sur 8 bits
 Plus tard renommé iAPX 188

80286 
 Présenté le  1982
 Vitesse d'horloge:
 6 MHz pour 0,9 MIPS
 8 MHz, 10 MHz pour 1,5 MIPS
 12,5 MHz pour 2,66 MIPS
 Largeur du bus 16 bits
 Inclut une protection matérielle de la mémoire pour supporter les systèmes d'exploitation multitâches avec un espace d'adressage par processus
 Nombre de transistors  à 1,5 µm
 Mémoire adressable 16 Mio
 Ajoutait le mode protégé au 8086 avec essentiellement le même jeu d'instructions
 3 à 6X les performances du 8086
 Largement utilisé dans les clones PC à cette époque
 Peut parcourir l'équivalent de lEncyclopædia Britannica en 45 secondes

Processeurs 32 bits

Les non-x86

Récapitulatif

iAPX 432 

Il s'agit du premier microprocesseur 32 bits d'Intel, présenté le  1981. Son modèle de programmation est radicalement différent de celui des autres processeurs Intel.

Ces principales caractéristiques sont les suivantes :

 Processeur basé sur la pile
 Prise en charge de la programmation orientée objet
 Ramasse-miettes microcodé
 Un téraoctet d'espace d'adresses virtuelles
 Tolérance aux pannes
 Architecture et unité d'exécution interne des données en 32 bits
 Vitesse d'horloge :
 5 MHz
 7 MHz
 8 MHz

Un système complet était composé de plusieurs puces :
 43201 et 43202, General Data Processor (GDP) : cœur du processeur, réparti sur deux puces en raison de limitations techniques de l'époque. Le 43201 intégrait les unités de fetch et decode ; le 43202 l'unité execute.
 43203, Interface Processor (IP) : contrôleur d'entrées-sorties.
 43204, Bus Interface Unit (BIU) : gestionnaire de bus qui simplifie la fabrication de systèmes multiprocesseurs.
 43205 Memory Control Unit (MCU) : gestionnaire de mémoire.

80186, 80188, 80286, 80386(DX) (entrée chronologique)
 Présenté en 1981–1988
 voir le sommaire

i960 ou 80960 
 Présenté le 
 Architecture 32 bits RISC-like
 Avant tout utilisé dans les systèmes embarqués
 A évolué à partir des processeurs développés pour la coentreprise BiiN avec Siemens
 Plusieurs variantes identifiées par des suffixes à deux-lettres.

80386SX (entrée chronologique)
 Présenté le 
 Voir 80386SX

80376 (entrée chronologique)
 Présenté le 
 Voir 80376

i860 ou 80860 
 Présenté le 
 Premier processeur d'Intel superscalaire
 Architecture RISC 32/64 bits, avec caracteristiques pipeline très visibles pour les programmeurs
 Utilisé dans l'Intel Paragon, superordinateur massivement parallèle

La série des 80386

Récapitulatif

80386DX 
 Présenté le 
 Vitesse d'horloge :
 16 MHz pour 5 à 6 MIPS
 2/16/1987 20 MHz pour 6 à 7 MIPS
 4/4/1988 25 MHz pour 8,5 MIPS
 4/10/1989 33 MHz pour 11,4 MIPS (9,4 SPECint92 sur Compaq/i 16K L2)
 Largeur du bus 32 bits
 Nombre de transistors  à 1 µm
 Mémoire adressable 4 Gio
 Mémoire virtuelle 64 Tio
 Première puce x86 manipulant des données 32 bits
 Protection mémoire retravaillée et améliorée incluant de la mémoire virtuelle paginée et un mode virtuel 8086, fonctions utilisées par Windows 95 et OS/2 Warp
 Utilisé dans les ordinateurs de bureau
 Peut adresser suffisamment de mémoire pour gérer l'histoire de chaque personne sur terre sur huit pages 
 Peut parcourir l'équivalent de lEncyclopædia Britannica en 12,5 secondes

80960 (i960) (entrée chronologique)
 Présenté le 
 Voir i960 ou 80960

80386SX 
 Présenté le 
 Vitesse d'horloge :
 16 MHz pour 2,5 MIPS
 1/25/1989 20 MHz pour 2,5 MIPS, 25 MHz pour 2,7 MIPS
 10/26/1992 33 MHz pour 2,9 MIPS
 Architecture interne en 32 bits
 Largeur du bus externe sur 16 bits
 Nombre de transistors  à 1 µm
 Mémoire adressable 16 Mio
 Mémoire virtuelle 256 Gio
 La largeur du bus externe sur 16 bits permet la fabrication à coût réduit d'un processeur 32 bits
 Multitâche incorporé
 Utilisé dans les ordinateurs de bureau d'entrée de gamme et les ordinateurs portables

80376 
 Présenté le ; Arrêté le 
 Variante du 386 pour les systèmes embarqué.
 Pas de « mode réel », démarre directement en « mode protégé »
 Remplacé par le plus connu 80386EX à partir de 1994

80860 (i860) (entrée chronologique)
 Présenté le 
 Voir i860 ou 80860

80486DX (entrée chronologique)
 Présenté le 
 Voir 80486DX

80386SL 
 Présenté le 
 Vitesse d'horloge :
 20 MHz pour 4,21 MIPS
 9/30/1991 25 MHz pour 5,3 MIPS
 Architecture interne en 32 bits
 Largeur du bus externe sur 16 bits
 Nombre de transistors  à 1 µm
 Mémoire adressable 4 Gio
 Mémoire virtuelle 64 Tio
 Première puce spécialement fabriquée pour les ordinateurs portables grâce à la faible consommation de la puce.
 Hautement intégré, inclut les caches, bus, et contrôleurs mémoire

80486SX/DX2/SL, Pentium, 80486DX4 (entrée chronologique)
 Présenté en 1991–1994
 Voir 80486SX

80386EX 
 Présenté en août 1994
 Variante du 80386SX pour les systèmes embarqués
 cœur statique, ex : peut tourner aussi lentement que désiré (et donc plus économique en énergie), à zéro pour l'éteindre
 Périphériques intégrés :
 Horloge et gestion d'énergie
 Timers/compteurs
 watchdog timer
 Unités d'E/S série (synchrone et asynchrone) et E/S parallèle
 DMA
 rafraichissement de la RAM
 JTAG test logic
 A eu beaucoup plus de succès que le 80376
 Utilisé à bord de plusieurs satellites et microsatellites
 Utilisé dans le projet de la NASA FlightLinux

La série des 80486

Récapitulatif

80486DX 
 Présenté le 
 Vitesse d'horloge :
 25 MHz pour 20 MIPS (16,8 SPECint92, 7,40 SPECfp92)
 5/7/1990 33 MHz pour 27 MIPS (22,4 SPECint92 sur Micronics M4P 128k L2)
 6/24/1991 50 MHz pour 41 MIPS (33,4 SPECint92, 14,5 SPECfp92 sur Compaq/50L 256K L2)
 Largeur du bus 32 bits
 Nombre de transistors 1,2 million à 1 µm ; le 50 MHz est à 0,8 µm
 Mémoire adressable 4 Gio
 Mémoire virtuelle 64 Tio
 Cache de niveau 1 dans la puce
 50X les performances d'un 8088
 Utilisé dans les ordinateurs de bureau et serveurs

80386SL (entrée chronologique)
 Présenté le 
 voir 80386SL

80486SX 
 Présenté le 
 Vitesse d'horloge :
 9/16/1991 16 MHz pour 13 MIPS, 20 MHz pour 16,5 MIPS
 9/16/1991 25 MHz pour 20 MIPS (12 SPECint92)
 9/21/1992 33 MHz pour 27 MIPS (15,86 SPECint92)
 Largeur du bus 32 bits
 Nombre de transistors 1,185 million à 1 µm et 900 000 à 0,8 µm
 Mémoire adressable 4 Gio
 Mémoire virtuelle 64 Tio
 Design identique au 486DX mais sans le coprocesseur mathématique
 Utilisé dans les ordinateurs 486 d'entrée de gamme pour bureau
 Possibilité de mise à jour avec un OverDrive Intel

80486DX2 
 Présenté le 
 Vitesse d'horloge :
 50 MHz pour 41 MIPS (29,9 SPECint92, 14,2 SPECfp92 sur Micronics M4P 256K L2) 
 8/10/1992 66 MHz pour 54 MIPS (39,6 SPECint92, 18,8 SPECfp92 sur Micronics M4P 256K L2)
 Largeur du bus 32 bits
 Nombre de transistors 1,2 million à 0,8 µm
 Mémoire adressable 4 Gio
 Mémoire virtuelle 64 Tio
 Utilisé dans les ordinateurs de bureau hautes performances à bas prix
 Utilise un « doubleur de vitesse », technologie permettant au cœur du microprocesseur de tourner deux fois plus vite que le bus

80486SL 
 Présenté le 
 Vitesse d'horloge :
 20 MHz pour 15,4 MIPS
 25 MHz pour 19 MIPS
 33 MHz pour 25 MIPS
 Largeur du bus 32 bits
 Nombre de transistors 1,4 million à 0,8 µm
 Mémoire adressable 64 Mio
 Mémoire virtuelle 64 Tio
 Utilisé dans le notebook PCS

Pentium (entrée chronologique)
 Présenté le 
 Voir Pentium

80486DX4 
 Présenté le 
 Vitesse d'horloge :
 75 MHz pour 53 MIPS (41,3 SPECint92, 20,1 SPECfp92 sur Micronics M4P 256K L2) 
 100 MHz pour 70,7 MIPS (54,59 SPECint92, 26,91 SPECfp92 sur Micronics M4P 256K L2)
 Nombre de transistors 1,6 million à 0,6 µm
 Largeur du bus 32 bit
 Mémoire adressable 4 Gio
 Mémoire virtuelle 64 Tio
 Nombre de broches 168 PGA Package, 208 SQFP Package
 Taille du Die 345 mm²
 Utilisé dans les ordinateurs de bureau et notebooks

Les Pentium

Récapitulatif

Pentium 
 Présenté le 
 Vitesse d'horloge :
 60 MHz pour 100 MIPS (70,4 SPECint92, 55,1 SPECfp92 sur Xpress 256K L2)
 66 MHz pour 112 MIPS (77,9 SPECint92, 63,6 SPECfp92 sur Xpress 256K L2)
 75 MHz présenté le 
 90 MHz présenté le 
 100 MHz présenté le 
 120 MHz présenté le 
 133 MHz présenté en juin 1995
 150 MHz présenté le 
 166 MHz présenté le 
 200 MHz présenté le 
 Largeur du bus 64 bits
 Bus d'adresse 32 bits
 Nombre de transistors 3,1 millions à 0,8 µm
 Mémoire adressable 4 Gio
 Mémoire virtuelle 64 Tio
 Nombre de broches 273 PGA Package
 Dimensions 2,16" x 2,16"
 Architecture superscalaire donnant 5X les performances du processeur 486DX à 33 MHz
 Fonctionne sur une alimentation de 5 volts
 Utilisé dans les ordinateurs de bureau

80486DX4 (entrée chronologique)
 Présenté le 
 Voir sommaire

80386EX (Intel386 EX) (entrée chronologique)
 Présenté en août 1994
 Voir 386 EX

Pentium MMX 
 Variantes
 166 MHz présenté le 
 200 MHz présenté le 
 233 MHz présenté le 
 166 MHz (Mobile) présenté le 
 200 MHz (Mobile) présenté le 
 233 MHz (Mobile) présenté le 
 266 MHz (Mobile) présenté le 
 300 MHz (Mobile) présenté le

Pentium Pro : Ur-P6 
 Variantes
 150, 166, 180, 200 MHz présentés le  1995
 200 MHz (1 Mio Cache L2) présenté le

Pentium II 
 P6 avec MMX et des performances 16 bits améliorées
 Variantes
 233 MHz présenté le 
 266 MHz présenté le 
 300 MHz présenté le 
 333 MHz présenté le 
 350 MHz présenté le 
 400 MHz présenté le 
 450 MHz présenté le 
 233 MHz (Mobile) présenté le 
 266 MHz (Mobile) présenté le 
 300 MHz (Mobile) présenté le 
 333 MHz (Mobile)
 Pentium II d'entrée de gamme (Celeron)
 Variantes
 266 MHz présenté le 
 300 MHz présenté le 
 300A MHz présenté le 
 333 MHz présenté le 
 366 MHz présenté le 
 400 MHz présenté le 
 433 MHz présenté le 
 466 MHz
 500 MHz présenté le 
 533 MHz présenté le 
 566 MHz
 633 MHz présenté le 
 667 MHz présenté le 
 700 MHz présenté le 
 733 MHz présenté le 
 766 MHz présenté le 
 800 MHz
 850 MHz présenté le 
 900 MHz présenté le 
 950 MHz présenté le 
 1000 MHz présenté le 
 1100 MHz présenté le 
 1200 MHz présenté le 
 1300 MHz présenté le 
 266 MHz (Mobile)
 300 MHz (Mobile)
 333 MHz (Mobile) présenté le 
 366 MHz (Mobile)
 400 MHz (Mobile)
 433 MHz (Mobile)
 450 MHz (Mobile) présenté le 
 466 MHz (Mobile)
 500 MHz (Mobile) présenté le 
 550 MHz (Mobile)
 600 MHz (Mobile) présenté le 
 650 MHz (Mobile) présenté le 
 700 MHz (Mobile) présenté le 
 750 MHz (Mobile) présenté le 
 800 MHz (Mobile)
 850 MHz (Mobile) présenté le 
 600 MHz (LV Mobile)
 500 MHz (ULV Mobile) présenté le 
 600 MHz (ULV Mobile)
 Les Celerons ultérieurs sont basés sur la microarchitecture NetBurst des Pentium 4.

Pentium II Xeon (entrée chronologique)
 Présenté le 
 Voir Pentium II Xeon

Pentium III 
 Présenté le 
 PII amélioré, ex basé sur un cœur du P6, incluant les extensions SSE
 Tous les processeurs Pentium III Mobile présentés en 2000 et plus incluent la technologie SpeedStep, permettant de réduire la fréquence du processeur pour allonger l'autonomie de l'ordinateur
 Variantes
 450 MHz présenté le 
 500 MHz présenté le 
 533 MHz présenté le 
 550 MHz présenté le 
 600 MHz présenté le  
 650 MHz présenté le 
 667 MHz présenté le 
 700 MHz présenté le 
 733 MHz présenté le 
 750 MHz présenté le 
 800 MHz présenté le 
 850 MHz présenté le 
 866 MHz présenté le 
 933 MHz présenté le 
 1000 MHz présenté le  (Non réellement disponible à la date de sa sortie)
 1133 MHz (Tualatin : 512 Kio cache, 0,13 µm = )
 1333 MHz (Tualatin : 512 Kio cache, 0,13 µm = )
 1400 MHz (Tualatin : 512 Kio cache, 0,13 µm = )
 400 MHz (Mobile) présenté le 
 450 MHz (Mobile) présenté le 
 500 MHz (Mobile) présenté le 
 600 MHz (Mobile) présenté le 
 650 MHz (Mobile) présenté le 
 700 MHz (Mobile) présenté le 
 750 MHz (Mobile) présenté le 
 800 MHz (Mobile) présenté le 
 850 MHz (Mobile) présenté le 
 900 MHz (Mobile) présenté le 
 1000 MHz (Mobile) présenté le 
 866 MHz (Mobile Tualatin : 512 Kio cache, 0,13 µm = ) présenté le 
 933 MHz (Mobile Tualatin : 512 Kio cache, 0,13 µm = ) présenté le 
 1000 MHz (Mobile Tualatin : 512 Kio cache, 0,13 µm = ) présenté le 
 1200 MHz (Mobile Tualatin : 512 Kio cache, 0,13 µm = ) présenté le  2001
 600 MHz (LV Mobile) présenté le 
 700 MHz (LV Mobile) présenté le 
 750 MHz (LV Mobile) présenté le 
 500 MHz (ULV Mobile) présenté le 
 600 MHz (ULV Mobile) présenté le 
 700 MHz (ULV Mobile)

Pentium II et III Xeon 
 PII Xeon
 Variantes
 400 MHz présenté le 
 450 MHz (512 Kio de cache L2) Présenté le 
 450 MHz (1 Mio et 2 Mio de cache L2) Présenté le 
 PIII Xeon
 Présenté le 
 Nombre de transistors : 9,5 millions à 0,25 µm = 250 nm ou 28 millions à 0,18 µm = 180 nm)
 Cache de second niveau de 256 Kio, 1Mio, ou 2Mio Advanced Transfer Cache (Intégré)
 Packaging du processeur en Single Edge Contact Cartridge (S.E.C.C.2) ou SC330
 Vitesse du bus système 133 MHz (256 Kio cache L2) ou 100 MHz (1-2 Mio cache L2 )
 Largeur du bus Système 64 bit
 Mémoire adressable 64 Gio
 Utilisé dans les serveurs two-way et stations de travail (256 Kio L2) ou serveurs 4- et 8-way (1-2 Mio L2)
 Variantes
 500 MHz (0,25 µm = 250 nm) Présenté le 
 550 MHz (0,25 µm = 250 nm) Présenté le 
 600 MHz (0,18 µm = 180 nm, 256 Kio de cache L2) Présenté le 
 667 MHz (0,18 µm = 180 nm, 256 Kio de cache L2) Présenté le 
 733 MHz (0,18 µm = 180 nm, 256 Kio de cache L2) Présenté le 
 800 MHz (0,18 µm = 180 nm, 256 Kio de cache L2) Présenté le 
 866 MHz (0,18 µm = 180 nm, 256 Kio de cache L2) Présenté le 
 933 MHz (0,18 µm = 180 nm, 256 Kio de cache L2)
 1000 MHz (0,18 µm = 180 nm, 256 Kio de cache L2) Présenté le 
 700 MHz (0,18 µm = 180 nm, 1-2 Mio de cache L2) Présenté le 

Pentium 4 (non 4EE, 4E, 4F), Itanium, Xeon basé sur P4, Itanium 2 (entrée chronologique)
 Présenté en  –

Pentium M

Banias 
 Présenté en mars 2003
 Fabriqué avec le procédé 0,13 µm = 
 Basé sur le cœur du Pentium III
 Cœur du systeme mobile d'Intel Centrino
 Cœur Banias à 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2, 2,2 GHz
 Bus système à 400 MHz.

Dothan

La série des Pentium 4

Pentium 4 

 Fabriqué avec le Procédé 0,18 µm = 180 nm (1,40 et 1,50 GHz)
 Présenté le 
 Cache de second niveau de 256 Kio, Advanced Transfer Cache (intégré)
 Packaging du processeur en PGA423, PGA478
 Vitesse du bus système 400 MHz
 Extensions SSE2 SIMD 
 Nombre de transistors 42 millions
 Utilisé dans les ordinateurs de bureau et les stations de travail
 Fabriqué avec le Procédé 0,18 µm = 180 nm (1.7 GHz)
 Présenté le 
 Voir les puces 1.4 et 1.5 pour plus de détails
 Fabriqué avec le Procédé 0,18 µm = 180 nm (1.6 et 1.8 GHz)
 Présenté le 
 Voir puces 1.4 et 1.5 pour plus de détails
 Alimentation du cœur en 1,15 volt en mode performance maximale, 1,05 volt en mode d'optimisation des batteries
 Alimentation <1 watt en mode d'optimisation des batteries
 Utilisé dans les PC portables de taille normale puis ultra-légers
 Fabriqué avec le Procédé 0,18 µm = 180 nm « Willamette » (1.9 et 2.0 GHz)
 Présenté le 
 Voir puces 1.4 et 1.5 pour plus de détails
 Pentium 4 (2 GHz, 2,20 GHz)
 Présenté le 
 Pentium 4 (2,4 GHz)
 Présenté le 
 Fabriqué avec le Procédé 0,13 µm =  « Northwood A »(1,7, 1,8, 1,9, 2, 2,2, 2,4, 2,5, 2,6 GHz)
 Bus système à 400 MHz
 Fabriqué avec le Procédé 0,13 µm =  « Northwood B » (2,26, 2,4, 2,53, 2,66, 2,8, 3,06 GHz)
 Bus système à 533 MHz (3.06 inclus la technologie hyper threading d'Intel)
 Fabriqué avec le Procédé 0,13 « Northwood C » (2,4, 2,6, 2,8, 3,0, 3,2 GHz)
 Bus système à 800 MHz (toutes les versions incluent l'Hyper Threading)
 6500 à 10000 MIPS

Itanium (entrée chronologique)
 Présenté en 2001
 Voir Itanium

Xeon 
 Désignation officielle Xeon, et non par exemple « Pentium 4 Xeon »
 Xeon 1,4, 1,5, 1,7 GHz
 Présenté le 
 Cache de second niveau de 256 Kio Advanced Transfer Cache (intégré)
 Packaging du processeur : Organic Lan Grid Array 603 (OLGA 603)
 Vitesse du bus système 400 MHz
 Extensions SSE2 SIMD 
 Utilisé dans les ordinateurs hautes performances et stations de travail bi-processeurs
 Xeon 2,0 GHz
 Présenté le 

'tanium 2 (entrée chronologique)
 Présenté en 
 Voir Itanium

Pentium 4EE 
 Présenté en septembre 2003
 EE = « Extreme Edition »
 comme le processeur Pentium 4, mais avec 2 Mio de cache de troisième niveau inclus

Pentium 4E 
 Présenté en février 2004
 Fabriqué avec le procédé 0,09 µm =  « Prescott » (2,8, 3,0, 3,2, 3,4) 1 Mio de cache L2
 Bus système à 533/800 MHz system bus (toutes les versions incluent l'Hyper Threading excepté le 2,8 GHz (533))
 Le pipeline d'instruction des entiers a été rallongé de 20 à 32 étages
  à  MIPS

Pentium 4F 
 Présenté au printemps 2004
 Même cœur que le 4E, « Prescott »
 3,2 – 3,6 GHz
 Début des prochains changements des P4, les extensions Intel 64 64-bit extensions sont incorporées

Les processeurs 64 bits : Itanium et suivants

Itanium 

 Présenté le 
 733 MHz et 800 MHz

Itanium 2 

 Présenté en juillet 2002
 900 MHz et 1 GHz

Pentium M (entrée chronologique)
 Présenté en mars 2003
 Voir Pentium M

Pentium 4EE, 4E (entrée chronologique)
 Présenté en , , respectivement
 Voir Pentium 4EE

Intel 64 

 D'abord appelé IA-32 puis EM64T (pour Extended Memory 64 Technology)
 Présenté au printemps 2004, avec le Pentium 4F 
 Extension pour l'architecture 64-bit de la serie des x86 clone proche de celle de l'AMD64

P6 (suite)

Dothan

Plate-forme Carmel Refresh

Plate-forme Sonoma

Yonah

Sossaman

Core 

À partir de 2005 ? Intel a progressivement abandonné l'architecture NetBurst des Pentium 4 (gardant les instructions 64 bits) à cause de pipelines trop longs, de performances trop faibles et de problèmes de surchauffe.

65 nm

Merom

Plate-forme Napa Refresh

Plate-forme Santa Rosa

Conroe (Socket 775)

Kentsfield

Woodcrest

Clovertown

Tigerton

45 nm

Wolfdale (Socket LGA775)

Penryn

Plate-forme Santa Rosa Refresh

Plate-forme Montevina

Yorkfield

Harpertown

Dunnington

Atom 
En 2008 Intel a présenté l'Intel Atom, un processeur de moins de 5 W initialement destiné aux ordinateurs basse consommation, probablement dérivé de Pentium 4 ou de Core solo allégés.

Silverthorne

Diamondville

Pineview 
Note: dans le tableau ci-dessous, IGP signifie "Integrated Graphics Processor" soit processeur graphique intégré.

Centerton

Nehalem

Bloomfield

Lynnfield 
Note : les modèles marqués d'une étoile (*) possèdent un coefficient multiplicateur débloqué.

Gainestown

Beckton

Clarksfield 
Note : les modèles marqués d'une étoile (*) possèdent un coefficient multiplicateur débloqué.

Westmere

Gulftown

Clarkdale 
Note : les modèles marqués d'une étoile (*) possèdent un coefficient multiplicateur débloqué.

Arrandale

Eagleton 
Eagleton ou Westmere-EX

Sandy Bridge ( génération) 
Lithographie : 32 nm

Note : les IGP marqués d'une étoile (*) sont des modèles HD Graphics, les IGP marqués de deux étoiles (**) sont des modèles HD 2000, les IGP marqués de trois étoiles (***) sont des modèles HD 3000.

Ivy Bridge ( génération) 
Lithographie : 22nm

Note : les IGP marqués d'une étoile (*) sont des modèles HD 2500, les IGP marqués de deux étoiles (**) sont des modèles HD 4000.

Haswell ( génération) 
Lithographie : 22nm

Modèles de bureau 
Note : les modèles « K » possèdent un coefficient multiplicateur débloqué. Tous les modèles Core i7 et Core i5 embarquent un IGP GT2 (HD 4000). Les IGP marqués d'une étoile (*) sont des modèles GT1, les IGP marqués de deux étoiles (**) sont des modèles GT2.

Modèles mobiles 

Note : les IGP marqués d'une étoile (*) sont des modèles HD 4000 (GT2), les IGP marqués de deux étoiles (**) sont des modèles HD 4600 (GT3).

Broadwell ( génération) 
Lithographie : 14nm.

Modèles de bureau 
Les modèles Core i5-5675C et i7-5775C possèdent le mode de fonctionnement "TDP-down configurable" qui permet de modifier le comportement et les performances du CPU en baissant sa fréquence * et son TDP **. (Valeurs entre parenthèses)

Sky Lake ( génération) 
Lithographie : 14nm.

Modèles de bureau

Kaby Lake ( génération) 
Lithographie : 14 nm.

Modèles de bureau

Coffee Lake ( génération) 
Lithographie : 14 nm.

Modèles de bureau

Modèles mobiles

Coffee Lake Refresh ( génération) 
Lithographie : 14nm.

Modèles de bureau

Comet Lake (10e génération) 
Lithographie : 14nm.

Modèles de bureau

Classement par utilisation

Ordinateur de Bureau

Intel Core Architecture 
Tous ces processeurs disposent du MMX, SSE, SSE2, SSE3 et SSSE3

Celeron

Core 2

Pentium

NetBurst 
Tous ces processeurs disposent du MMX, SSE, SSE2, SSE3

Celeron

Pentium 4 
Remarque: Les premiers modèles de Pentium 4 avec un numéro de modèle et un FSB à 133 MHz (Quad Pumped FSB533) diffèrent de la nomenclature générale et sont dans une autre section.

Pentium D

Pentium Extreme Edition

Exception 
Les Pentium 4 avec un FSB de 133 MHz s'écartent de la nomenclature habituelle à partir de:

Server-/Workstation

IA-64 
Tous les processeurs possèdent une mémoire cache de niveau 3, selon le cas, l'exécution peut prendre différentes tailles.

Itanium 2

Intel Core Architecture 
Tous ces processeurs disposent du MMX, SSE, SSE2, SSE3 et SSSE3

Xeon

NetBurst 
Tous ces processeurs disposent du MMX, SSE, SSE2 et SSE3

Xeon

Ordinateur portable

Intel Core Architecture 
Tous ces processeurs disposent du MMX, SSE, SSE2, SSE3 et SSSE3

Notes :
 Les processeurs précurseurs de l'Intel Core Architecture avec les cœurs Banias et Dothan (et ses dérivés) ne disposent pas des instructions SSE3 et SSSE3!
 Les processeurs précurseurs de l'Intel Core Architecture avec le cœur de processeur Yonah (et ses dérivés) ne disposent pas des instructions SSSE3!

Celeron M

Core

Core 2

Pentium

Pentium M

NetBurst 
Tous ces processeurs disposent du jeux d'instructions push add jump.

Pentium 4 Mobile

Notes

Références

Voir aussi 
 Liste des microprocesseurs AMD
 Liste de microprocesseurs
 Liste des microprocesseurs Intel Celeron

Liens externes 
 Intel Museum: Histoire du microprocesseur
 Le Guide des x86
  Intel processor spec finder
  Interaktive Intel Prozessor Produkt ID Anleitung

Microprocesseurs Intel